Balamand (klasztor), arab.: Dajr al-Balamand – prawosławny monaster w północnym Libanie
 Uniwersytet Balamand – niepubliczna uczelnia wyższa w Libanie
 Deklaracja z Balamand – wspólna deklaracja ekumeniczna Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego, przyjęta 23 czerwca 1993